Georg Pölzl (* 24. April 1957 in Graz) ist ein österreichischer Manager. Aktuell ist er Vorstandsvorsitzender (CEO) der Österreichischen Post AG.

Karriere 
Nach seiner Schullaufbahn studierte Pölzl Erdölwesen an der Montanuniversität Leoben. Anschließend, in den Jahren zwischen 1987 und 1993, war er bei der Unternehmensberatung McKinsey & Co. tätig. 1993 wechselte er nach Gleisdorf in den Vorstand des Maschinen- und Anlagenbauers Binder+Co AG. Fünf Jahre später, 1998, kam Georg Pölzl zum ersten privaten Mobilfunkanbieter Österreichs max.mobil, mit dem er 2002 die vollständige Übernahme durch T-Mobile vollzog. Dadurch war das Unternehmen bis zum Frühjahr 2019 als T-Mobile Austria bekannt. Im Februar 2007 holte ihn das Mutterunternehmen Deutsche Telekom AG als Sonderbeauftragten für das konzernweite Effizienzprogramm nach Deutschland. Anfang 2009 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden der T-Mobile Deutschland befördert.

Seit 1. Oktober 2009 ist Pölzl Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Post.

2014 wurde Pölzl als Professor für „Strategische Unternehmensführung“ an die Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz berufen.

Im August 2016 wurde er zum Aufsichtsratsmitglied des „Österreichischen Komitee für UNICEF“ bestellt.

Im Oktober 2019 wurde Georg Pölzl in Anerkennung für sein Engagement um die Montanuniversität Leoben die Würde eines Ehrensenators derselben verliehen.

Vom Industriemagazin wurde er 2020 auf der Liste der einflussreichsten österreichischen Manager auf Platz vier gereiht.

Auszeichnungen (Auszug) 
2009: Großes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
2015: Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien
2016: Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
2019: Ehrensenator der Montanuniversität Leoben

Einzelnachweise 

Manager (Österreich)
Manager (Telekommunikation)
Person (Österreichische Post)
Hochschullehrer (Universität Graz)
Absolvent der Montanuniversität Leoben
Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich
Träger des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien
Ehrensenator der Montanuniversität Leoben
Österreicher
Geboren 1957
Mann